Mistrzostwa Europy w Szermierce 1992 – 5. edycja mistrzostw odbyła we portugalskim mieście Lizbona w 1992 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie eurofencing.org

Mistrzostwa Europy w szermierce
1992 w sporcie